

Села:
 Соколівка — Вінницька область, Вінницький район
 Соколівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Соколівка — Запорізька область, Запорізький район
 Соколівка — Івано-Франківська область, Косівський район
 Соколівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Соколівка — Київська область, Білоцерківський район
 Соколівка — Львівська область, Золочівський район
 Соколівка — Львівська область, Львівський район, Бібрська міська громада
 Соколівка — Львівська область, Львівський район, Щирецька селищна громада
 Соколівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Соколівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Соколівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Соколівка — Тернопільська область, Кременецький район
 Соколівка — Харківська область, Ізюмський район
 Соколівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Соколівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Ярмолинецька селищна громада
 Соколівка — Черкаська область, Уманський район
 Соколівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Соколівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Соколівка — колишнє село Погребищенського району Вінницької області (зняте з обліку рішенням Вінницької обласної ради від 27 квітня 2012 року)
 Соколівка — колишній хутір Роздільнянського району Одеської області (приєднаний до села Єреміївка)

Селище:
 Соколівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада

Соколівка — село, Мінська область, Вілейський район

Соколівка — село, Кам'янський район (на тимчасово окупованій території невизнаної ПМР)